Тулеубаева — женская фамилия казахского происхождения.

 Тулеубаева, Самал Абаевна (родилась 1974, Целиноград) — казахстанская переводчица-синхронист, арабист, фарабивед. Доктор филологических наук.
 Тулеубаева Асем (18.12.1994, Усть-Каменогорск) — казахстанская спортсменка (хоккей с шайбой), член женской сборной Казахстана.